Die Irish League 1923/24 war die 30. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Queen’s Island wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die sechs Mannschaften aus der Vorsaison, sowie vier Neulinge spielten an insgesamt 18 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei punktgleichen Teams spielten am Saisonende die Plätzen zwei bis vier aus.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Spiel um Platz 2 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1923/24
Fußballsaison 1923/24